Die IBSF-Snookerweltmeisterschaft 1986 war die 13. Auflage der Amateur-Weltmeisterschaft im Snooker. Sie fand im Ascot Park Motor Hotel in Invercargill in Neuseeland statt.
Weltmeister wurde der Titelverteidiger Paul Mifsud aus Malta durch einen 11:9-Sieg im Finale gegen den Waliser Kerry Jones.

Modus 
Die 38 teilnehmenden Spieler wurden in vier Gruppen eingeteilt, in denen sie im Round-Robin-Modus gegeneinander antraten. Die zwei Bestplatzierten jeder Gruppe qualifizierten sich für die Finalrunde, die im K.-o.-System ausgespielt wurde.

Vorrunde

Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

Gruppe 4

Finalrunde

Einzelnachweise 

1986
Snookerveranstaltung 1986
Sportveranstaltung in Invercargill
Billardturnier in Neuseeland